Brørup, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Ribe, il comune aveva una popolazione di 6.485 abitanti (2005) e una superficie di 107 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Holsted, Rødding e Vejen per dare luogo al riformato comune di Vejen compreso nella regione dello Syddanmark.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi
Vejen